Tacheng (prefectuur)
 Tacheng (stad)